Frickhöffer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Frickhöffer (1913–1980), deutscher Schauspieler
 Karl Christian Frickhöffer (1791–1845), deutscher Pädagoge
 Karl Frickhöffer (1822–1901), deutscher Badearzt und Parlamentarier
 Otto Frickhoeffer (1892–1968), deutscher Komponist und Dirigent
 Wolfgang Frickhöffer (1921–1991), deutscher Nationalökonom